Olympiakos Piräus BC vollständig Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios (, ), kurz Olympiakos, ist die ausgegliederte Basketballabteilung des griechischen Sportvereins Olympiakos SFP. Der Verein ist eine von insgesamt 14 Mannschaften, die über eine A-Lizenz der EuroLeague verfügt. Neben mehreren Meisterschaften und Pokaltiteln erspielte sich Olympiakos auch einige europäische Titel.

Geschichte 
Olympiakos Piräus wurde am 10. März 1925 gegründet. Die Mitglieder der Vereine „Piräus Sport- und Fußballverein“ und „Fußball Fan Club von Piräus“ sprachen sich 1925 auf einer historischen Versammlung für die Auflösung beider Vereine und die Gründung eines neuen Klubs aus. Die Gründungsmitglieder Notis Kamperos und Michalis Manouskos waren die Namensgeber. Notis Kamperos schlug den Namen Olympiakos vor, Michalis Manouskos, der erste Präsident von Olympiakos Piräus, vervollständigte ihn: Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios, O.S.F.P.

1931 wurde die Basketballabteilung von Olympiakos Piräus gegründet. Der Spitzname des Vereins ist Die Legende (). Die Basketball-Abteilung gehört zu den Top-Teams im griechischen und europäischen Basketball. Olympiakos Piräus ist mehrfacher griechischer Meister und Pokalsieger, holte zudem auch einige europäische Titel.

Aktuelle Situation 
In der Saison 2021/22 gewann Olympiakos alle Titel in Griechenland (Meisterschaft, Pokal, Superpokal) und erreichte das Final Four der EuroLeague.

Halle 

Die Basketball-Abteilung von Olympiakos Piräus trägt alle Heimspiele im Stadion des Friedens und der Freundschaft (, kurz: SEF) aus. Die Arena fasst in Basketballveranstaltungen 14.095 Zuschauer und befindet sich in Neo Faliro, einem Stadtteil von Piräus.

Titel 
 Griechischer Meister (13×): 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022
 Griechischer Pokalsieger (10×): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023
 Griechischer Supercup (1×): 2022
 Europapokal der Landesmeister (1×): 1997
 EuroLeague (2×): 2012, 2013
 Triple (1×): 1997
 Intercontinental Cup (1×): 2013

Aktueller Kader 
(Stand: 18. Juli 2019)

Legende:
Verliehener Spieler

Kadertiefe

Bedeutende oder bekannte ehemalige Spieler 
→ siehe auch: Ehemalige Spieler des Olympiakos.

Statistiken

Die höchsten Siege in der A1 Ethniki 
Berücksichtigt werden Ergebnisse ab 1992
{| class="wikitable float-left" width="75%"
|- style="background:#C0C0C0"
! width="150"| Begegnung
! width="30"| Ergebnis
! width="20"| Differenz
! width="50"| Saison
|-
| Olympiakos – GS Lavrio
| align="center" | 108:39
| align="center" | +69
| align="center" | 2015/16
|-
| Olympiakos – AO Pangrati
| align="center" | 123:58
| align="center" | +65
| align="center" | 1994/95
|-
| Olympiakos – AO Ampelokipoi
| align="center" | 129:69
| align="center" | +60
| align="center" | 1994/95
|-
| Olympiakos – EK Kavalas
| align="center" | 115:61
| align="center" | +54
| align="center" | 2015/16
|-
| Olympiakos – Near East
| align="center" | 105:54
| align="center" | +51
| align="center" | 2001/02
|-
| Olympiakos – EK Kavalas
| align="center" | 113:62
| align="center" | +51
| align="center" | 2012/13
|}

Erfolgreichste Werfer 
Für Olympiakos erspielte Punkte in der A1 Ethniki.
{| class="wikitable float-left" width="75%"
|- style="background:#C0C0C0"
! Nat.
! Name
! Position
! Zeitraum
! Punkte
|-
|align="center"| 
|Georgios Printezis
|Power Forward
| 2002–2009, 2011–
|align="center"| 3230
|-
|align="center"| 
|Milan Tomić
|Point Guard
| 1991–2004
|align="center"| 2911
|-
|align="center"| 
|Dragan Tarlać
|Center
| 1992–2000
|align="center"| 2503
|}

(Stand: 28. Juni 2019)

Die europäischen Titel

Der erste europäische Titelgewinn (Rom, 24. April 1997)

Der 2. Titel in der EuroLeague 2011/12

„Repeat“ – der 3. Titel in der EuroLeague 2012/13

Tabellenpositionen 
Platzierungen in der A1 Ethniki / Basket League (1964–2019)

Weblinks 

 Website des Olympiakos BC (griechisch, englisch)

Einzelnachweise 

B
Piraus
Gegründet 1931